Населені пункти в Чехії:

 Мезіржічко (Ждяр-над-Сазавою)
 Мезіржічко (Тршебич)